El Capitan Theatre (1926-1942, 1987-), situé 6838 Hollywood Boulevard à Los Angeles, utilisé par la Walt Disney Company depuis 1990.
 El Capitan Theatre (1942-1963), situé au 1735 N. Vine Street à Los Angeles
 El Capitan Theatre (1928-1958, démoli en 1964) situé au 2353 Mission Street, à San Francisco,